Menneskedyret kan henvis til:

 Menneskedyret - hovedbetydning; menneske
 Menneskedyret (film fra 1911) – stumfilm fra 1911
 Menneskedyret (roman) – dansk titel på Emile Zolas roman La bête humain
 Menneskedyret (film fra 1938) – dansk titel på den fransk film La bête humaine fra 1938 af Jean Renoir
 Menneskedyret (film fra 1995) – dansk film fra 1995 af Carsten Rudolf